Хуссейн, Закир:
 Хуссейн, Закир (1934—2019) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Хуссейн, Закир (род. 1951) — пакистанский музыкант.